Poble geta o poble dels getes, poble traci antic
 Geta (calçat), d'origen japonès
 Biografies:
 Geta (cognom)
 Gai Licini Geta, cònsol el 116 aC
 Gneu Hosidi Geta (mitjan s. I aC), magistrat romà 
 Lusi Geta, prefecte del pretori sota l'emperador Claudi
 Hosidi Geta (escriptor), escriptor romà de tragèdies 
 Hosidi Geta (cavaller) (mitjan s. I aC), cavaller romà 
 Publi Septimi Geta (s. II-III), emperador romà
 Publi Septimi Geta (germà de Septimi Sever) (s. III), germà de Septimi Sever